Sison amomus är en flockblommig växtart som beskrevs av St.-lag. Sison amomus ingår i släktet höstpersiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Höstpersiljor
amomus